Гванахуатиљо има више значења:

 Гванахуатиљо (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гванахуатиљо (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гванахуатиљо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гванахуатиљо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гванахуатиљо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гванахуатиљо (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гванахуатиљо, Колонија ел Еден (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гванахуатиљо (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику